La lignée rouge, lignée brune ou lignée brun-rouge est l'ensemble des algues possédant un plaste rouge ou brun issu d'une endosymbiose, primaire (Rhodophytes) ou secondaire, avec une algue rouge (toutes les algues à plaste brun). 

Du point de vue de la phylogénie des hôtes de l'endosymbiose, c'est un groupe polyphylétique. 

Du point de vue de la phylogénie des endosymbiotes (plastes), c'est un groupe monophylétique.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Lignée verte

Phycologie
Nom d'algue ambigu